Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (16 сборных), группы II (7 сборных) и группы III (9 сборных).

Группа I 
Место проведения: Муниципальный теннисный клуб, Эйлат, Израиль, хард

Дата: 2-5 февраля 2011

Для ускорения процесса 15 команд разбиты на 4 подгруппы.

4 победителя групп в одноматчевом плей-офф выявят две команды, которые выйдут в плей-офф Мировой группы II, а четыре неудачника групповых раундов определят таким же образом 2 команды, которые отправятся в Группу II зоны Европа/Африка на следующий год.

Подгруппы 

Подгруппа A

 
 Швейцария получает право сыграть в финале зоны.
 Дания вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа B

 
 Польша получает право сыграть в финале зоны.
 Болгария вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа C

 
 Белоруссия получает право сыграть в финале зоны.
 Греция вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа D

 
 Нидерланды получают право сыграть в финале зоны.
 Латвия вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Плей-офф 

 сборные Белоруссии и Швейцарии переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Дании и Латвии выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Группа II 
Место проведения: Smash Tennis Academy, Каир, Египет, грунт

Дата: 4-7 мая 2011

Плей-офф 

 сборные Португалии и Боснии и Герцеговины переходят в Группу I зоны Европа/Африка
 сборные Армении и Марокко выбывают в группу III зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения: Smash Tennis Academy, Каир, Египет, грунт

Дата: 2-7 мая 2011

Плей-офф 

 сборные Черногории и ЮАР переходят в группу II зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2011. Зона Европа/Африка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европа/Африка